Surinaamse band, La Rouge (band)
 Franse gemeente, La Rouge (Orne)